Mihai Raicu se poate referi la:

 Mihai Raicu (scrimer), scrimer român, participant la Jocurile Olimpice de vară din 1928
 Mihai Raicu (regizor), (10 iunie 1923, Timișoara  – 6 martie 2018, Oradea), regizor român de teatru